Ivan Dodig e Filip Polášek sono i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare separatamente: Dodig con Marcelo Melo, mentre Polášek con John Peers.

In finale Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios hanno sconfitto Matthew Ebden e Max Purcell con il punteggio di 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)
  John Peers /  Filip Polášek (quarti di finale) 
  Tim Pütz /  Michael Venus  (quarti di finale) 
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (primo turno) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (terzo turno)

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (terzo turno)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (terzo turno)
  Andrej Golubev /  Franko Škugor (primo turno, ritirati)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Alex Bolt /  James McCabe (primo turno)
  Andrew Harris /  Aleksandar Vukic (primo turno)
  Rinky Hijikata /  Tristan Schoolkate (secondo turno)
  Treat Huey /  Christopher Rungkat (secondo turno)

  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (Campioni)
  Jason Kubler /  Christopher O'Connell (terzo turno, ritirati)
  Dane Sweeny /  Li Tu (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022